Die 15 Nationalparks Panamas werden durch die panamaische Umweltbehörde  (ANAM) im nationalen Schutzgebietsystem  (SINAP) verwaltet. Das SINAP umfasst zurzeit 64 Schutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 2.600.018 ha, was ca. 34,4 % der Fläche Panamas entspricht.

Übersicht

Einzelnachweise 

!
Panama